Dunajewo ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Dunajewo (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Dunajewo (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Dunajewo (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Dunajewo (Transbaikalien), in der Region Transbaikalien
 Dunajewo (Twer), in der Oblast Twer